Kamenica (školjka)
 Kamenica za ulje

Hrvatska:
 Kamenica (Lepoglava), naselje u općini Lepoglava
 Kamenica (Sokolovac), naselje u općini Sokolovac
 Kamenica (Preseka), naselje u općini Preseka
 Kamenica Skradnička, naselje u općini Tounj
 Kamenica (otok), otočić kod Tijata
 Križ Kamenica

BiH:
 Kamenica (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac
 Kamenica (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Kamenica (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Kamenica (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj
 Kamenica (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Kamenica (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić
 Kamenica (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Kamenica (Vogošća, BiH), naselje u općini Vogošća
 Kamenica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Kamenica (pritoka Drine)

Albanija
 Kamenica (Delvinski okrug, Albanija)

Crna Gora:
 Kamenica (pritoka Čeotine), rijeka u Crnoj Gori, pritoka Čeotine

Kosovo
 Kamenica (Zvečan, Kosovo)
 Kamenica (Leposavić, Kosovo)
 Kosovska Kamenica

Makedonija
 Makedonska Kamenica

Slovačka
 Kamenica nad Hronom
 Vyšná Kamenica
 Nižná Kamenica
 Kamenica nad Cirochou
 zračna luka Kamenica nad Cirochou
 Kamenica (pritoka Ciroche)

Slovenija
 Kamenica (Metlika, Slovenija)

Srbija:
 Srijemska Kamenica, dio Novog Sada
 Kamenica (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac, Nišavski okrug
 Kamenica (Loznica, Srbija), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu
 Kamenica (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik, Jablanički okrug
 Velika Kamenica
 Mala Kamenica
 Gornja Kamenica
 Donja Kamenica

Osobe
 Kasim Kamenica, hrvatski rukometaš
 Vikena Kamenica, albanska mezosopranistica

Vidi i:
 Kamenice (razdvojba)
 Kamenica Donja, naselje u općini Zvornik
 Kamenica Gornja, naselje u općini Zvornik